El término maestro puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 El encargado de instruir una enseñanza a un discípulo.
 a un maestro, la categoría superior en los gremios medievales;
 a un maestro, el oficio docente o un enseñante:
 en México, a la titulación universitaria de posgrado correspondiente a la maestría o máster;
 en España, a la titulación universitaria de pregrado obtenida tras la finalización de los estudios correspondientes al magisterio;
 en el arte, al maestro;
 rango que se da en algunas hermandades;
 a los maestros anónimos, término que designa a antiguos artistas de los que solo se reconoce la obra;
 en la música, al maestro, el título genérico para distintos estamentos del mundo musical;
 al Maestro Internacional, un título otorgado en el ajedrez;
 al Gran Maestro Internacional, un título otorgado en el ajedrez;
 al Gran Maestro, un término utilizado para referirse a los practicantes experimentados de las artes marciales orientales;
 al Gran Maestro (Premio Gran Maestro Damon Knight Memorial), un premio otorgado a aquellos escritores vivos destacados en los géneros de «ciencia ficción» y «fantasía»;
 a Maestro, un personaje de Marvel Comics;
 a Maestro, una novela de Peter Goldsworthy (1989);
 a Maestros, una película española de Óscar del Caz (2000).

Economía 
 Maestro, tarjeta de débito de MasterCard.

Personas y apellidos 
 Maestro Eckhart (1260 – c. 1328), teólogo y filósofo alemán. 
 Maestro Robert, cocinero de Fernando I de Nápoles de 1458 a 1494.
 Maestro Reverendo (1955-2012), músico y compositor español.
 Matías Maestro (1766-1835), sacerdote, arquitecto, pintor, músico, escritor y escultor español.
 Mía Maestro (1978-), actriz argentina de teatro, cine y televisión.
 Ángeles Maestro (1952-), política española.

Religión 
 Maestro, Jesús de Nazaret.